Лукович — славянская фамилия.

Известные носители:
 Лукович, Александар (род. 1982) — сербский футболист.
 Лукович, Андрия (род. 1994) — сербский футболист, атакующий полузащитник клуба ПСВ.
 Лукович, Брэд (род. 1976) — канадский хоккеист.
 Лукович, Эд (род. 1946) — канадский кёрлингист, чемпион мира (1986).
 Лукович, Милан (род. 1986) — сербский хоккеист, вратарь хоккейного клуба «Партизана» и сборной Сербии.
 Лукович, Наталья Сергеевна (род. 1975) — украинская гандболистка.